Teruo est un prénom japonais, notamment porté par :
 Teruo Kono (1934-2000), karatéka japonais
 Teruo Ishii, réalisateur japonais
 Teruo Nakamura, soldat japonais
 Teruo Iwamoto, footballeur japonais
 Teruo Nimura, footballeur japonais
 Teruo Abe, footballeur japonais

Homonymie de prénom